YRF steht für:
 Flughafen Cartwright (Neufundland und Labrador) (IATA-Code)
 Yash Raj Films, indische Produktionsfirma

Abkürzung